St. Louis Brown Stockings eller St. Louis Browns kan syfta på:
 St. Louis Brown Stockings (1875-1877), en basebollklubb som spelade i National Association 1875 och i National League 1876-1877
 St. Louis Cardinals (St. Louis Brown Stockings/Browns 1882–1900), en basebollklubb i National League som i dag heter St. Louis Cardinals
 Baltimore Orioles (St. Louis Browns (1902-1953)), en basebollklubb i American League som i dag heter Baltimore Orioles